Josef Suk ist der Name folgender Personen:

* Josef Suk (Komponist) (1874–1935), tschechischer Komponist
 Josef Suk (Geiger) (1929–2011), tschechischer Violinist